Stefano Pellegrini, calciatore italiano nato nel 1953
 Stefano Pellegrini, calciatore italiano nato nel 1967